Ласо́вський — слов'янське прізвище. Жіноча форма — Ласовська.

Відомі носії 
 Ласовський Валерій — головний режисер Могильовського обласного театру драми і комедії імені В. І. Дуніна-Марцинкевича.
 Ласовський Володимир (1907—1975) — мистецтвознавець, критик, художник.
 Ласовський Леонід Олександрович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2017 років.